

Села:
 Кизилове — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Кизилове — Севастополь, Балаклавський район

Кизилове — село, Мінська область, Молодечненський район